Оконго — деревня на севере Намибии, в области Охангвена. Является центром . Расположена в 116 км к востоку от Ээнханы, центра провинции. Мимо Оконго проходит автодорога .

Местность, на которой находится Оконго, в основном засушливая, покрытая редколесьем.

В местном Совете все пять мест по результатам  были заняты представителями партии «Организация народов Юго-Западной Африки».

В Оконго есть медицинский центр, а также центр по выявлению ВИЧ. Два детских сада, начальная школа, смешанная и средняя школы.

В деревне действует программа Женского движения за развития. Так, в 2010 году по программе Движения 120 местных жительниц получили сертификаты о прохождении профессиональных курсов.

Местная радиовышка входит в число .

Примечания 

Охангвена
Населённые пункты Намибии